Säckspindlar (Clubionidae) är en familj av spindlar som beskrevs av Wagner 1887. Säckspindlar ingår i ordningen spindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Clubionidae 534 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar